Lankower See ist der Name folgender Seen:

 Lankower See (Schwerin) in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Lankower See (Dechow) bei Dechow, Mecklenburg-Vorpommern